RTF est un sigle signifiant :
 Radiodiffusion-télévision française, société nationale de radio et télévision française entre 1949 et 1964.
 Rich Text Format, en français Format de texte enrichi : format de texte créé par la société Microsoft. 
 Radio trouble fête, une radio associative de Limoges
 RTF veut dire Radio Telephony (aviation)
 RTF se dit en aéromodélisme d'engins volants ne nécessitant pas d'assemblage, achetés prêts à voler (ready to fly en anglais)
 RTF signifie Reclaim The Fields, du nom du mouvement de jeunes de la Via Campesina.